Станиш Христов Дельохаджиев е български военен от Македония.

Биография 
Роден е около 1893 година в българския южномакедонски град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция. По майчина линия е от рода на Станиша Хаджихристов - майка му Тина Костадинова Станишева е дъщеря на Костадин Станишев (Лянте), син на Станиша. Баща му Христо Дельохаджиев загива през юли 1913 година при погромите срещу българите в Солун през Междусъюзническата война. Има две сестри: Невена, завършила Солунската българска девическа гимназия в 1908 година, и Мария.

Станиш Дельохаджиев завършва Солунската българска мъжка гимназия с двадесет и петия випуск (1911).

Завършва Военното училище в София с Рилския випуск, офицер. Участва в Първата световна война като запасен подпоручик, взводен командир в първа рота на Четиринадесети пехотен македонски полк. Загива на 25 ноември 1915 година в боя при връх Голаш. За бойни отличия през войната посмъртно е награден с военен орден „За храброст“, IV степен.

Бележки 

Родени в Кукуш
Двадесет и пети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Тридесет и пети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Български военни дейци от Първата световна война
Български офицери от Македония
Български подпоручици
Загинали през Първата световна война
Носители на орден „За храброст“ IV степен